CEC — англоязычная аббревиатура, которая может означать:

Consumer Electronics Control —  двунаправленная последовательная шина, использующая протокол промышленного стандарта AV.Link для удалённого управления электронными устройствами
Cooperative Engagement Capability — боевая информационная система ВМС США, позволяющая разделять функции перехвата цели между несколькими кораблями
Canadian Electrical Code
Continuing education credit, an alternate term for continuing education unit
Cation exchange capacity — ёмкость катионного обмена
Concordance Extraction Corporation — вымышленная горнорудная компания в видеоигре Dead Space
Cruzeiro Esporte Clube — бразильский футбольный клуб в Порту-Алегри
Cruzeiro Esporte Clube — бразильский футбольный клуб в Белу-Оризонти
Chief Election Commissioner of India
 Код IATA для аэропорта Кресент-Сити
Critical environment construction

Образовательные учреждения 
College of Engineering Chengannur, Kerala, India
College of Engineering, Cherthala, Kerala, India
Association Citizens Educational Center, a non-profit organization in Bosnia and Herzegovina
Canadian Ecology Centre
Cobequid Educational Centre, a high school in Truro, Nova Scotia
Cranbrook Educational Community
Chinese Education Center, an elementary school in San Francisco, CA

Коммерческие организации 
Continental Engineering Corporation
Career Education Corporation
Casa de Economii şi Consemnaţiuni — банк в Румынии
Chuck E. Cheese's
Consol Energy Center — спортивная арена в Питтсбурге, Пенсильвания
Chicony Electronics Company — компания-производитель цифровых камер и других изделий электроники
Clean Energy Collective

Другие организации 
California Energy Commission
Canadian Electroacoustic Community
Canadian Engineering Competition
Center for Elephant Conservation
The Central Election Commission, which organises elections in Kosovo
Central Election Committee for India
Israeli Central Elections Committee — Центральная избирательная комиссия Израиля
Central Election Commission of Ukraine — Центральная избирательная комиссия Украины
Central European Convention — Международная ассоциация по обмену студентами для прохождения производственной практики
Charismatic Episcopal Church
Conference of European Churches — Конференция европейских церквей
Citizens Electoral Council of Australia
Civil Engineer Corps of the United States Navy
Commission for Environmental Cooperation
Commission of the European Communities — Европейская комиссия, высший орган исполнительной власти Евросоюза
IEEE Congress on Evolutionary Computation
Crown Estate Commission